Musselshell désigne :

 La rivière Musselshell, dans le Montana ;
 La rivière South Fork Musselshell, dans le Montana ;
 Musselshell, une census-designated place située dans le Montana ;
 le comté de Musselshell, situé dans le Montana.

Homonymie de toponyme